Medlovice est un toponyme qui peut désigner :

Medlovice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Medlovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie